Энергия-импульс — релятивистское обобщение энергии и импульса классической физики. Энергия и импульс оказываются при этом более тесно связаны, чем в классической механике, в частности, смешиваются при преобразованиях, связанных со сменой системы отсчёта, являясь, таким образом, разными компонентами единой многокомпонентной физической величины.

 4-вектор энергии-импульса (или 4-импульс) — величина, являющаяся четырёхмерным обобщением энергии и импульса, представляет собой 4-вектор, временно́й компонентой которого является энергия, а тремя пространственными — три компоненты импульса.

 Тензор энергии-импульса — релятивистское обобщение классических плотностей и плотностей потока энергии и импульса. Играет особую роль в общей теории относительности (и в других теориях гравитации).